Jana Messerschmidt (* 1. Dezember 1990 in Siegburg als Jana Bitsch) ist eine deutsche Karateka. 2019 gewann sie eine der Bronzemedaillen bei den Europameisterschaften in Guadalajara, Spanien mit dem Frauen-Kumite-Team und 2018 die Silbermedaille im Frauen-Kumite 55 kg bei der Weltmeisterschaft 2018 in Madrid.

Ihr Bruder Noah Bitsch war bis 2021 ebenfalls ein erfolgreicher Athlet und Olympia-Teilnehmer in Tokio 2020 im Männer-Kumite 75 kg, ihre jüngere Schwester Mia Bitsch ist Europameisterin und mehrfache deutsche Meisterin.

Der Vater von Jana Bisch war bis 2021 Bundesjugendtrainer Kumite des Deutschen Karate Verbandes.

Einzelnachweise 

Karateka (Deutschland)
Trainer (Deutschland)
Teilnehmer an den Europaspielen (Deutschland)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Deutscher
Geboren 1990
Frau